

Personnalités portant ce nom de famille 
Alain Lauener (1986-), cycliste suisse ;
 (1959 -), journaliste suisse ;
 (1933-2002), philosophe suisse ; il donne son nom au  ;
 (1961-), chanteur suisse ;
 (1887-1983), médecin suisse ;
Stefan Lauener (1898-1988), skieur suisse ;
, (2000-), joueuse suisse de unihockey.

Voir aussi 
Launer